En Pologne, Rokitnica est le nom de : 

 Rokitnica, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Rokitnica, village du powiat de Łask, dans la voïvodie de Łódź,
 Rokitnica, village du powiat de Zgierz, dans la voïvodie de Łódź,
 Rokitnica, village de la voïvodie de Lubusz,
 Rokitnica, village de la voïvodie de Mazovie,
 Rokitnica, village de la voïvodie de Poméranie.